Jellyfish (englisch: Qualle) steht für:
 Jellyfish – Vom Meer getragen, israelisch-französischer Spielfilm von Shira Geffen und Etgar Keret (2007)
 Jellyfish (2018), britischer Spielfilm von James Gardner (2018)
 Jellyfish (Band), US-amerikanische Rockband (1989–1994)

Siehe auch:
 Jellyfish Entertainment, südkoreanisches Musiklabel und Entertainment-Unternehmen
 Jellyfish Lake, populärwissenschaftliche Bezeichnung des Ongeim'l Tketau, mariner See auf dem Eiland Eil Malk im Südpazifik